Gwandara peut désigner :
 les Gwandara, une population du Nigeria
 le gwandara, une langue tchadique